El Lobo (« le loup » en espagnol) peut désigner :
 El Lobo, un film de Miguel Courtois ;
 Charlie Laloë, dit El Lobo, un matador français.